Bobby Carpenter – giocatore di football americano statunitense
 Bobby Carpenter – hockeista su ghiaccio statunitense